1513 километр — остановочный пункт Башкирского региона Куйбышевской железной дороги на линии Уфа — Абдулино, в селе Раевский Альшеевского района Республики Башкортостан. Грузовые и пассажирские операции не производятся. Пригородное сообщение.

Расстояние до узловых станций (в километрах): Чишмы — 61, Кинель — 374.

Возле платформы возникло поселение железнодорожников 1513 км, вошедшее в 2005 году в состав села Раевский.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Единая сетевая разметка

Железнодорожные станции и платформы Альшеевского района
Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Раевский (Альшеевский район)